SEM je kratica, ki ima več pomenov:
 Slovenski etnografski muzej
 Stranka enakih možnosti
 Stock Exchange Monitor
 vrstični elektronski mikroskop (), vrsta elektronskega mikroskopa